Кхмерский национальный флот (; , MNK), в западных источниках чаще упоминается французский акроним МНК () — один из видов Кхмерских национальных вооружённых сил (ФАНК) — регулярных вооружённых формирований Камбоджи (Кхмерской Республики), существовавший в 1970—1975 гг.

Командующие 
 Пьер Седес
 Вонг Саренди

См. также 
 Инцидент с «Маягуэс»

Литература 
 Elizabeth Becker, When the War was over Cambodia and the Khmer Rouge Revolution, Simon & Schuster, New York 1988. 
 Kenneth Conboy, FANK: A History of the Cambodian Armed Forces, 1970—1975, Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, Djakarta 2011. 
 Kenneth Conboy, Kenneth Bowra, and Mike Chappell, The War in Cambodia 1970-75, Men-at-arms series 209, Osprey Publishing Ltd, London 1989. 
 Russell R. Ross (editor), Cambodia, a Country Study, Area Handbook Series (Third edition), Department of the Army, American University, Washington D.C. 1987. 
 Sak Sutsakhan, The Khmer Republic at War and the Final Collapse, U.S. Army Center of Military History, Washington D.C. 1980. — available online at vietnam.ttu.edu Part 1 PDF, Part 2 (PDF), Part 3 (PDF), Part 4 (PDF).

Вторичные источники 
 Éric Micheleti, The APRONUC Battalion in Cambodia, RAIDS Magazine, August 1992 issue, Ian Allan Ltd, pp. 9-13.  (English language edition)
 George Dunham, U.S. Marines in Vietnam: The Bitter End, 1973—1975 (Marine Corps Vietnam Operational Historical Series), Marine Corps Association, 1990. 
 Gordon L. Rottman and Tony Bryan, Landing Ship, Tank (LST) 1942—2002, New Vanguard series 115, Osprey Publishing Ltd, Oxford 2005. 
 Gordon L. Rottman and Hugh Johnson, Vietnam Riverine Craft 1962-75, New Vanguard series 128, Osprey Publishing Ltd, Oxford 2006. 
 Gordon L. Rottman and Peter Bull, Landing Craft, Infantry and Fire Support, New Vanguard series 157, Osprey Publishing Ltd, Oxford 2009. 
 Kenneth Conboy, Kenneth Bowra, and Simon McCouaig, The NVA and Viet Cong, Elite series 38, Osprey Publishing Ltd, Oxford 1992. 
 Larry Davis and Don Greer, Gunships, A Pictorial History of Spooky — Specials series (6032), Carrolton, TX: Squadron/Signal Publications, 1982. 
 Phil Chinnery, Vietnam, the air war over south-east Asia: From JFK to Nixon — the Vietnam War in detail, Key Publishing Ltd, Stamford 2016. 
 William Shawcross, Sideshow: Kissinger, Nixon and the Destruction of Cambodia, André Deutsch Limited, London 1979.

Ссылки 
 Khmer National Navy veterans site
 Khmer National Armed Forces veterans site
 http://www.warboats.org/vietnamboats.htm

Гражданская война в Камбодже
Военная история Камбоджи
Исторические военно-морские силы